Příjmení Chmiel nosí více významných osobností:

 Franek Chmiel (1931–2016) – československý a slovenský televizní režisér
 František Chmiel (* 1997) – český profesionální fotbalový brankář
 Juraj Chmiel (* 1960) – český diplomat, politik a afrikanista